Le Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques recommande d'écrire (voir Liste B)  prudhomme et non plus .

Patronyme Prudhomme 

 Christian Prudhomme (1960), directeur du Tour de France et ancien journaliste sportif ;
 David Prudhomme, (1969), auteur de bande dessinée ;
 Fernand Prudhomme (1916-1993), joueur français de basket-ball ;
 Jean-Baptiste Prudhomme (1802-1865), homme politique français ; 
 Louis-Marie Prudhomme (1752 - 1830), journaliste français ;
 Marie Prudhomme (1990-), handballeuse française ;
 Nickenson Prudhomme, claviériste et chanteur de Kompa ;
 Paul Prudhomme (1940), cuisinier américain d'origine cajun ;
 Sully Prudhomme (1839 - 1907), écrivain français ;
 Sylvain Prudhomme (1979), écrivain français.

Patronyme Prud'homme 
 Georges Prud'homme (1899 - 1978  ), boxeur canadien ;
 Marcel Prud'homme (1934 - 2017  ), sénateur canadien ; 
 Robert Émery Prud’homme (1946 -   ), professeur, chimiste et ingénieur québécois ;

Toponyme 
 Avenue Sully-Prudhomme, voie du 7 arrondissement de Paris ;
 Fort Prud'homme fut un fort français édifié au  en Nouvelle-France sur le fleuve Mississippi dans l'État actuel du Tennessee ;
 Prudhomme, nom d'une cité populaire de Dreux en Eure-et-Loir ;

Voir aussi 
 Monsieur Prudhomme, personnage caricatural du bourgeois du , créé par Henry Monnier.
  Conseil de prud'hommes (France), une juridiction de premier degré liée au contrat de travail
 Perdomo

Patronyme français